Гоєшть () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Гоєшть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Гоєшть.
 Гоєшть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Лунгань.
 Гоєшть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Відра.